Rörelse kan syfta på:

 Rörelse (fysik) – en kropps lägesändring
 Rörelse (fysiologi) – de muskulära samt neurologiska processer och mekanismer som är involverade vid rörelser av rörelseapparaten av olika slag
 Djurs rörelse – den beteckning som anger hur djur förflyttar sig
 Växtrörelser – i bemärkelsen växternas förmåga att utföra rörelser
 Anatomiska termer för rörelse – beskriver hur musklernas kontraktion ändrar kroppsdelarnas position relativt den anatomiska grundställningen,
 Folkrörelse – "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen
 Rörelseresultat – ett begrepp inom bokföring och finansiell analys
 Rörelse – en benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet, se Firma